Бана́новая респу́блика (, ) — термин, использовавшийся для обозначения стран Латинской Америки, в которых присутствовала политическая нестабильность совместно с зависимостью от ограниченного сельскохозяйственного производства. 
Основные признаки банановой республики — значительное неравенство в распределении национального продукта, отсталые инфраструктура, образование и экономика, сильная зависимость от иностранного капитала, относительно высокие инфляция, дефицит бюджета, снижающийся курс национальной валюты, диктатура.

Термин «банановая республика» впервые применён О. Генри в повести «Короли и капуста» в 1904 году (Корней Иванович Чуковский в переводе на русский использовал выражение «фруктовая республика»).

В современном языке термином «банановая республика» характеризуются страны с неразвитой экономикой, большим процентом бедного населения, со значительным неравенством распределения национального продукта, с повальной коррупцией продажного чиновничества.

Ссылки 
 Where did banana republics get their name? // The Economist, Nov 21st 2013
 https://www.smithsonianmag.com/smart-news/where-we-got-term-banana-republic-180961813/
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC151166/
 https://business.illinois.edu/working_papers/papers/06-0115.pdf

Примечания 

Идеологические клише
О. Генри
Латинская Америка
Теория зависимости
Экономическое развитие